Pistilli ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Javier Pistilli Scorzara ISch (* 1965), paraguayischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Encarnación
 Luigi Pistilli (1929–1996), italienischer Schauspieler